Bivens ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bivens (Louisiana)
 Bivens (Tennessee)